Златни гран при Шангаја 2015. је други  од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015. Одржан је 17. маја 2015. на стадиону Шангај у Шангају.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +8.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар 1,1 м/с

400 м

1.500 м

3.000 м препреке

110 м препоне

Скок увис

Скок удаљ

Бацање диска

Жене

100 м 
Ветар 0,9 м/с

800 м

5.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Златни гран при Шангаја
ИААФ Дијамантска лига 2015.